Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12 и 14 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 4,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах в утренней программе 12 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин прошли 14 августа 2014 года. Большая часть спортсменок выбыла из борьбы неожиданно рано: высоту 4,55 м взяли только 4 девушки. На 4,60 м вышли трое из них (россиянка Анжелика Сидорова решила пропустить эту высоту), и все с разных попыток преодолели этот рубеж. После него промежуточное первое место занимала Екатерини Стефаниди из Греции, второй была Ангелина Жук-Краснова из России, а третьей — немка Лиза Рыжих. Никто из них так и не справился в трёх попытках с планкой на высоте 4,65 м. Таким образом, распределение медалей зависело от заключительного прыжка Анжелики Сидоровой, в порядке очереди прыгавшей последней: если она брала 4,65 м, то становилась чемпионкой, в противном случае — оказывалась на четвёртом итоговом месте. Анжелика уверенно реализовала первый, выигрышный, сценарий и добавила в своей коллекции медалей к бронзе зимнего чемпионата Европы летнее золото.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки